Weißkirch steht für:
 Weißkirch (tschechisch: Kostelec), Katastralgemeinde in Krnov (deutsch Jägerndorf), Bezirk Bruntál, Region Moravskoslezský kraj, Tschechien
 Weißkirch (rumänisch Albești (Mureș)), Ort im Kreis Mureş (deutsch Mieresch), Rumänien
 Weißkirch bei Bistritz (rumänisch Albeștii Bistriței), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud (deutsch Bistritz-Nassod), Rumänien
 Deutsch-Weißkirch (rumänisch Viscri), Ort im Kreis Brașov (deutsch Kronstadt), Rumänien

Siehe auch:
 Weiskirch
 Weißkirchen